Johor Darul Ta’zim FC ist ein Fußballverein aus Pasir Gudang, Malaysia. Der Verein spielt in der höchsten Liga des Landes, der Malaysian Super League.

Geschichte 
1972 wurde der Verein von dem Sportbüro der Gewerkschaft Johor State Economic Development Corporation (Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor) gegründet. Er nannte sich zunächst Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor FC, kurz PKENJ FC. Seit seiner Gründung spielte der Verein regelmäßig in der lokalen PBJB-Liga und wurde dort des Öfteren Meister. 1988 qualifizierte sich die Mannschaft erstmals für den nationalen Pokal und gewann diesen 1994 und 1995. 1996 erreichte man das Finale. Ab 1997 spielte Johor in der 2. Liga; 2001 stieg man in die Super League auf und nach Saisonende wieder ab. Erst 2005/06 gelang wieder der Aufstieg in die erste Liga. Nachdem der Fußballverband aus Johor die Besitzrechte des Vereins zu 100 Prozent erwarb, wurde der Verein in Johor Darul Ta’zim Football Club umbenannt.

2014 konnte die erste nationale Meisterschaft gewonnen werden, die im darauffolgenden Jahr verteidigt werden konnte. 2015 konnte man mit dem Einzug in das Finale des AFC Cups das erste kontinentale Ausrufezeichen setzen. Sie besiegten dort den tadjikischen Verein FC Istiklol mit 1:0 und konnten so ihren ersten internationalen Titel gewinnen.

Vereinserfolge 
 AFC Cup: 2015
 Malaysia Super League: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 Malaysia Premier League: 2001
 Malaysia Cup: 2017, 2019, 2022
 Malaysia FA Cup: 2016, 2022
 Piala Sumbangsih: 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Sultan Ibrahim Stadium in Iskandar Puteri aus, welches im Februar 2020 eröffnet wurde. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 40.000 Personen. Eigentümer sowie Betreiber des Stadions ist der Klub selbst.

Asienpokalbilanz

Spieler 
Stand: 18. Dezember 2022

Bekannte ehemalige Spieler 
  Daniel Güiza (2013)
  Pablo Aimar (2014)
  Luciano Figueroa (2014–2016)
  Marcos António Elias (2015–2018)
  Patricio Julián Rodríguez (2015)
  Juan Martín Lucero (2016)
  Jerónimo Barrales (2017)
  Diogo (2019–2020)

Trainerchronik 
Stand: 22. Juli 2020

Beste Torschützen seit 2004 
Stand: Saisonende 2022

Ausrüster und Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 
 Johor Darul Ta’zim FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Johor Darul Ta’zim FC in der Datenbank der  Football Association of Malaysia

Einzelnachweise 

Malaysischer Fußballverein
Sport (Pasir Gudang)
Gegründet 1972